Kagerhof ist der Ortsname von

 Kagerhof (Altenthann), Ortsteil der Gemeinde Altenthann, Landkreis Regensburg, Bayern
 Kagerhof (Ehekirchen), Ortsteil der Gemeinde Ehekirchen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Kagerhof (Miltach), Ortsteil der Gemeinde Miltach, Landkreis Cham, Bayern
 Kagerhof (Regen), Ortsteil der Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Kagerhof (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Kagerhof (Vilseck), Ortsteil der Stadt Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Kagerhof (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kagerhof (Zandt), Ortsteil der Gemeinde Zandt, Landkreis Cham, Bayern